Arco (arma), arma portátil de metal, madeira ou outro material, destinada ao arremesso de setas ou de flechas.
 Arco (arquitetura), curva que descreve uma abóbada e que se apoia por suas extremidades em dois pontos sólidos.`
 Arco (música), vara guarnecida de crinas, que serve para tocar violino, violoncelo etc.
 Arco elétrico ou voltaico, descarga elétrica através de um gás, produzindo temperatura muito elevada e luz fortíssima.
 Arco, adorno para a cabeça, também conhecido como testeira ou tiara.
 ARCO: feira de arte contemporânea de Madrid.
 Arco da histeria: movimento produzido pelo corpo humano, na primeira fase do Grande Ataque Histérico, segundo Jean-Marie Charcot.
Arco natural: formação geológica
Arco (matemática), porção de uma curva contínua compreendida entre dois pontos.
Arco (Rui Pimentel) (1924), é um arquiteto e pintor português.
 Arco, aresta de um grafo.
 Ar.Co, centro cultural em Lisboa.
 Arco do Triunfo, monumento situado em Paris, em forma de arco, decorado com inscrições e esculturas.
 ARCO Center

Localidades

Arco (Idaho)
Arco (Minnesota)

Veja também
Arcos

Desambiguação
!Desambiguações mal formatadas